Мустла () — эстонский топоним:

Мустла — посёлок в волости Вильянди уезда Вильяндимаа.
Мустла — деревня в волости Сааремаа уезда Сааремаа.
Мустла — деревня в волости Саарде уезда Пярнумаа.
Мустла — деревня в муниципалитете Пайде уезда Ярвамаа.

 Мустла — название деревни Сауэ-Мустла в волости Сааремаа до административно-территориальной реформы 2017 года.